Ein Slice (engl. "Stück", "Teil") ist

 ein Abschnitt eines Samples in der elektronischen Musik, siehe Slice (Musik)
 ein Teilstück einer aufgeteilten Grafik
 die Aufteilung eines Speichermediums bei BSD-Unix, vergleichbar mit einer Partition
 eine Schlagart beim Tennis oder Tischtennis, siehe Slice (Ballsport)
 ein Golfschlag, siehe Golfschlag#Flugbahnen
 bei FPGAs die kleinste logische Funktionseinheit, siehe Slice (Digitaltechnik)

Zudem ist Slice der Familienname folgender Personen:
 Kimbo Slice (1974–2016), US-amerikanischer Straßenkämpfer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer